Rezzo ima više značenja:
 Rezzo, Imperia
 Rezzo, Rovigo